Брюгген — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Брюггены — баронский род.
 Брюгген, Йохем ван (1881—1957) — южноафриканский писатель-прозаик.
 Брюгген, Фёдор Дмитриевич фон дер — Георгиевский кавалер; полковник; № 5369; 6 декабря 1836.
 Брюгген, Франс (1934—2014) — нидерландский блокфлейтист, дирижёр, музыковед.
 Брюгген, Эраст Дмитриевич фон дер (1794—1863) — генерал-майор; Георгиевский кавалер (№ 5922; 3 декабря 1839).
 Брюгген, Эрнст — остзейский писатель.

Топоним 
 Брюгген () — коммуна в Германии.
 Брюгген () — старый портовый квартал в Бергене (Норвегия), объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Брюгген — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Примечания